Ранов — фамилия.

Список однофамильцев 
 Ранов, Александр Исаакович (1899—1979) — российский поэт, участник литературной группы «Ничевоки» (псевдоним Аэций Ранов). Специалист в области эпидемиологии.
 Ранов, Благой (род. 1946) — болгарский писатель.
 Ранов, Вадим Александрович (1924—2006) — советский и таджикский учёный, археолог, сын А. И. Ранова.